Příjmení Hoyer nosí více významných osobností:

 Fridolín Hoyer (1868–1947) – český průkopník sportů
 Jiří Hoyer (1894–1974) – český boxer
Hubert Hoyer (* 1949) – český učitel, varhaník, sbormistr a kulturní pracovník
Ivan Hoyer (1918–2005) – český lesní inženýr, regionální historik, kronikář a genealog
 Steny Hoyer (* 1939) – americký politik